Sayonara puede referirse a:

 Película Sayonara, dirigida en 1957 por el director estadounidense Joshua Logan;
 Tipo de sandalia, véase sayonara (calzado);
 Sayōnara (さようなら), palabra japonesa que se usa al despedirse con un tono de distancia.